Bürgy ist der Nachname von mehreren Personen:

 Johann Georg Bürgy (1771–1841), deutscher Orgelbauer
 Johann Conrad Bürgy (1721–1792), schweizerisch-deutscher Orgelbauer
 Nicolas Bürgy (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Philipp Heinrich Bürgy (1759–1824), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Bürgi